Кузьменко Василь

Відомі носії
 Кузьменко Василь ( ? —  після 1693) — український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорозького з грудня 1692 до квітня 1693 року.
 Кузьменко Василь Денисович (1897–1937), комуністичний політичний діяч, член ВУЦВК.
 Кузьменко Василь Олександрович ( 1931) — український вчений-фізик та журналіст